Грамматиков — фамилия; имеет женскую форму Грамматикова.
 Грамматиков, Владимир Александрович (род. 1942) — советский и российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, продюсер.
 Грамматиков, Вадим Александрович (род. 1934) — советский оператор-постановщик.
 Грамматиков, Егор Владимирович (род. 1967) — актёр и режиссёр.